Alagoa Grande kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alagoa Grande (ort), Paraíba, Serra Redonda, 
 Alagoa Grande (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar